Ehlebracht ist der Familienname folgender Personen:

 Detlef Ehlebracht (* 1962), deutscher Politiker (parteilos, ehemals AfD)
 Peter Ehlebracht (* 1940), deutscher Komiker

Siehe auch:
 Ellebracht